San Lázaro peut désigner :

Toponyme

Chili 
 iglesia de San Lázaro, église située à Santiago du Chili.

Espagne 
 San Lázaro, quartier de la ville de Saint-Jacques-de-Compostelle en Espagne ;
 San Lázaro, station du métro de Séville.

Mexique 
 San Lázaro, station du métro de Mexico.

Paraguay 
 San Lázaro (Paraguay), ville du Paraguay dans le département de Concepción.

Voir aussi 
 San Lazzaro degli Armeni, île de la lagune de Venise ;
 , stade polyvalent de Saint-Jacques-de-Compostelle.